Ульяновский сельский округ

Калининградская область 

 Ульяновский сельский округ Неманского района (до 2008 года)

Тверская область 

 Ульяновский сельский округ Зубцовского района (до 2005 года)

Ярославская область 

 Ульяновский сельский округ Брейтовского района